Roots, a Sepultura együttes 1996-os albuma.
Roots, Shawn McDonald 2008-as albuma.
R.O.O.T.S., Flo Rida 2009-es albuma.
The Roots, alternatív amerikai hiphopzenekar